Open GDF SUEZ de Marseille 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились во французском городе Марсель параллельно второй неделе Roland Garros.

Соревнования проводились 6 — 12 июня.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Пивоварова (№ 93 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Полин Пармантье выигрывает свой 1й титул в году и 6й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Ирина-Камелия Бегу уступает свой 5й финал на соревнованиях тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу выигрывает свой 2й титул в сезоне и 15й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.
 Нина Братчикова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 29й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF SUEZ de Marseille

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Июнь 2011 года
2011